Bartolomeo Gradenigo – 53º doge della Repubblica di Venezia
 Bartolomeo Gradenigo – arcivescovo cattolico italiano del XVIII secolo
 Bartolomeo Gradenigo – vescovo cattolico italiano del XVII secolo